Roxy är eller har varit namnet på flera biografer:

 Roxy (biograf, Stockholm) – en biograf på Kungsholmen
 Roxy (biograf, Göteborg) – en biograf på Kyrkbytorget
 Roxy (biograf, Örebro) – en biograf som är i Centralpalatset
 Roxy (biograf, Södertälje) – en biograf i Lunagallerian
 Roxy (biograf, Gällivare) – två biografer i Malmberget och Gällivare